Mochary est un nom de famille. Les personnes notables avec ce nom de famille incluent : 
 Mary V. Mochary (née en 1942), avocate américaine 
 Matthew Mochary (né en 1968), homme d'affaires américain

Article connexe 

 Moczary